Malaca (o Malacca) hace referencia a varios artículos:

 Malaca, estado de Malasia.
 Malaca (ciudad), ciudad malaya, capital del anterior estado.
 Sultanato de Malaca, estado musulmán fundado en 1402.
 Estrecho de Malaca, estrecho asiático situado entre Malasia e Indonesia.
 Península de Malaca, península del sureste asiático.
 Malaca (Hispania), antigua ciudad romana correspondiente a la actual Málaga, en España.